Giannini ima više značenja:
 Giannini, Firenze
 Giannini, Lucca
 Giannini, Verona